ALO może oznaczać:
 Alo – grupa etniczna w Indonezji.
 Jeden z okręgów administracyjnych – (tradycyjnie zwanych "królestwami") wchodzących w skład francuskiego terytorium zależnego Wallis i Futuna.
 W informatyce - Automat liniowo ograniczony.